Dellbach ist ein Gewässername:

 Dellbach (Altenbach), linker Zufluss des Altenbachs (zum Remmelbach, zum Braunebach oder Braunenbach, zur Kyll) in der Waldgemarkung von Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dellbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Kyll in Birresborn) vor Kopp, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dellbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll gegenüber der Gewerbezone vor Densborb, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dellbach (Lippe), rechter Zufluss der Lippe bei Damm, Gemeinde Schermbeck, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Dellbach (Nims), rechter Zufluss der Nims vor Stahl, Stadt Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Dellbach (Our), linker Zufluss der Our vor Weckerath, Großgemeinde Büllingen, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Dellbach (Thürelz), linker Zufluss der Thürelz oder des Thürelzbachs, bis hierher auch noch Stellbach, vor dem Heunenhof von Bermel, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Dellbach (Seffersbach), linker Zufluss des Seffersbachs (zur Saar) bei Bachem, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Siehe auch:
 Deilbach